Poul eller Povl Christensen kan henvise til flere personer:

 Poul Christensen (1854-1935) – dansk landbrugsminister (B)
 Poul Givskov Christensen (1918-1978) – dansk chefredaktør
 Povl Christensen (vinhandler) (1901-1962) – dansk vinhandler og konsul
 Povl Christensen (1909-1977) – dansk kunstmaler og grafiker
 Povl Elo Christensen (1919-1981) – dansk overlæge
 Poul Christensen (1942- ) – dansk amtsborgmester og borgmester (A)
 Poul Erik Skov Christensen (født 1952) – forbundsformand for Fagligt Fælles Forbund
 Poul Harboe-Christensen (1869-1907) – dansk løber og forfatter